Příjmení Herbst, přechýleně Herbstová, nosí více osobností:

 Eduard Herbst (1820–1892) – rakousko-uherský politik
 Ernst Herbst (1849?–1922) – rakouský politik
 Jaroslav Herbst (1887–1971?) – český malíř
 Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743–1807) – německý přírodovědec a entomolog
 Karel Herbst (* 1943) – český duchovní
 Liesl Herbst (1903–1990) – rakouská tenistka židovského původu, narozená v Krnově
 Miloš Herbst (* 1942) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Německá příjmení